La nuova era – romanzo di Luca Doninelli
 La nuova era – album di Babaman